Lindemann est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adzire Lindemann (1882-1945), résistante française ;
 Andreas Lindemann (1943-), théologien et bibliste allemand ;
 Ernst Lindemann (1899-1941), officier de marine allemand, commandant du cuirassé allemand Bismarck ;
 Ferdinand von Lindemann (1852-1939), mathématicien allemand ;
 Théorème d'Hermite-Lindemann ;
 Théorème de Lindemann-Weierstrass ;
 Frederick Lindemann (1886-1957), physicien anglais et proche de Winston Churchill ;
 Fritz Lindemann (1894-1944), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Georg Lindemann (1884-1963), Generaloberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gerhard Lindemann (1896-1994), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Guido Lindemann (1955-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Kim Lindemann (1982-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Laura Lindemann (1996-), triathlète allemande ;
 Maggie Lindemann (1998-), chanteuse américaine ;
 Markus Lindemann (1953-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Max Lindemann, entrepreneur français, fondateur de la marque Etam ;
 Stefan Lindemann (1980-), patineur artistique allemand ;
 Sven Lindemann (1978-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Till Lindemann (1963-), chanteur, poète et acteur allemand, membre du groupe Rammstein et du groupe Lindemann.

Musique 
 Lindemann, groupe germano-suédois de metal industriel fondé en 2015.

Patronyme germanique
Patronyme suédois